

Жінки 
 Джабраїлова Заміра Юсупівна (* 1991) — переможниця конкурсів «Краса Чечні—2006» і «Краса Північного Кавказу—2006».
 Половінська-Джабраїлова Тетяна Анатоліївна (* 1965) — радянська і українська спортсменка-легкоатлетка. Спеціалізувалася в бігу на довгі дистанції. Майстер спорту СРСР міжнародного класу.

Чоловіки 
 Джабраїлов Расмі Халідович (* 1932) — радянський і російський актор театру і кіно, театральний режисер. Заслужений артист РРФСР.
 Джабраїлов Умар Алієвич (* 1958) — російський підприємець, державний діяч, меценат.
 Джабраїлов Хамзат Вадудович (1956—2013) — чеченський радянський боксер, чемпіон СРСР.